Godzilliognomus är ett släkte av kräftdjur. Godzilliognomus ingår i familjen Godzilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Remipedier
Godzilliognomus